Штој може да се односи на:
 Горњи Штој, насеље у Општини Улцињ, Република Црна Гора
 Доњи Штој, насеље у Општини Улцињ, Република Црна Гора